R80 oder R 80 steht für:
 R80 (Luftschiff), (1920) das erste englische Starrluftschiff mit einer Stromlinienform
 R 80, R 80 ST, R 80 RT,  R 80 GS und  R 80 G/S sind Motorradmodelle des Herstellers BMW
 Bushcaddy R-80, Ultraleichtflugzeug
 eine Omnibusbaureihe des Herstellers Magirus-Deutz
 einen Leuchtmittel-Standard
 „Isolierte Proteinurie“ (ICD-10-Diagnoseschlüssel), einer der abnormen Urinuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose

R80